Изабела, краљица Јерменије (, 27. јануар 1216- Drazark monastery, 23. јануар 1252) је била краљица Килијије из династије Рупенида. Била је кћерка Лава I и Сибила Лизињан.

Породично стабло 

Рођени 1216.
Умрли 1252.
Рупениди
Јерменски краљеви